Согндал:

 Согндал — коммуна в губернии Согн-ог-Фьюране в Норвегии.
 «Согндал» — норвежский футбольный клуб из одноимённого города.